

Чеберакі — село в гміні Мілянув Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Чеберакі — село в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства